Никола́й Комличе́нко:
 Комличенко, Николай Анатольевич (род. 1973) — российский футболист.
 Комличенко, Николай Николаевич (род. 1995) — российский футболист.